Centre Liberal Valencià, partit polític valencià integrat a Demòcrates Valencians
 Velocitat Lineal Constant (del nom en anglès Constant Linear Velocity), especificació en relació a la velocitat d'un DVD